El Masters de Montecarlo 2012, també conegut com a Monte-Carlo Rolex Masters 2012, és un esdeveniment tennístic disputat a l'aire lliure en terra batuda que pertany a la categoria ATP World Tour Masters 1000 de l'ATP. La 106a edició del torneig es va celebrar entre el 14 i el 22 d'abril del 2012 al Monte Carlo Country Club de Ròcabruna Caup Martin, França, prop de Montecarlo a Mònaco.

El tennista balear Rafael Nadal va superar un nou rècord guanyant per vuitena ocasió consecutiva el Masters de Montecarlo. També va significar el seu vintè títol Masters, desempatant amb Roger Federer en el primer lloc, i també va superar a Novak Đoković després de set finals consecutives perdudes enfront del serbi. Nadal no va cedir cap set en tot el torneig demostrant que continua essent el dominador d'aquesta superfície. Els germans Bob Bryan i Mike Bryan van aconseguir el segon títol de la temporada alhora que també significava el seu vintè títol Masters, tercer a Montecarlo.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial   
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2012
ATP World Tour 2012